Union civique peut faire référence à :
 Union civique, parti politique letton fondé en 2008 et disparu en 2011.
 
 Union civique radicale, parti politique argentin fondé en 1891 et toujours existant.
 Union civique radicale antipersonnaliste, parti politique argentin fondé en 1924 d'une scission de l’Union civique radicale et disparu.
 Union civique radicale Junta Renovadora, parti politique argentin fondé en 1945 et disparu en 1947.
 Union civique radicale intransigeante, parti politique argentin fondé en 1957 d'une scission de l’Union civique radicale et disparu en 1972.
 Fidesz-Union civique hongroise, nom complet du Fidesz, parti politique hongrois fondé en 1988.